Джед Ортмайер (; 3 сентября 1978, Омаха, Небраска) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ не выбирался. 10 мая 2003 года как свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1997-98  Omaha Lancers               USHL   54   23   25   48   52  14   3   4   7  31
1998-99  Omaha Lancers               USHL   52   23   36   59   81  12   5   6  11  16
1999-00  U. of Michigan              NCAA   41    8   16   24   40
2000-01  U. of Michigan              NCAA   27   10   11   21   52
2001-02  U. of Michigan              NCAA   41   15   23   38   40
2002-03  U. of Michigan              NCAA   36   18   16   34   48
2003-04  Hartford Wolf Pack          AHL    13    2    8   10    4  16   5   2   7   6
2003-04  New York Rangers            NHL    58    2    4    6   16  --  --  --  --  --
2004-05  Hartford Wolf Pack          AHL    61    7   20   27   63   6   0   1   1   4
2005-06  New York Rangers            NHL    78    5    2    7   38   4   1   0   1   4
2006-07  Hartford Wolf Pack          AHL     8    1    3    4    6
2006-07  New York Rangers            NHL    23    1    6    7   12
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        159    8   12   20   66   4   1   0   1   4

Выпускники Центральной средней школы Омахи
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся 3 сентября
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Миннесота Уайлд»